ООО «Престиж-Интернет» (торговая марка «Энфорта») — оператор, предоставляющий услуги связи на базе беспроводных технологий.

Инвесторами «Энфорты» являются компании Sumitomo Corporation, фонд Baring Vostok Capital Partners, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Bessemer Venture Partners и UFG Private Equity Fund II.

«Энфорта» является членом ассоциации поставщиков средств беспроводной связи Wireless Communications Association International.

Руководство 
 Генеральный директор — Виктор Ратников
 Президент — Ли Спаркман
 Председатель совета директоров — Теодор Шелл

История 
 2003, октябрь — 9 октября 2003 года создана компания ЗАО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ».
 2004, июль — подписан договор о стратегическом партнерстве с ЗАО «Компания ТрансТелеКом»,.
 2004, ноябрь — получены решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) по 28 городам (5.2 ГГц).
 2005, начало года — обеспеченно первоначальное финансирование проекта «Энфорта» торгово-инвестиционной компанией Sumitomo Corporation.
 2005, март — запущен пилотный коммерческий проект в Новосибирске, на базе приобретенной компании ООО МВП «Евгения».
 2005, сентябрь — в Рязани запущен пилотный проект запуска города «с нуля» — открыт первый филиал ЗАО «Престиж-Интернет»..
 2005, конец года — получено финансирование второго этапа развития проекта от Sumitomo Corporation и фонда Barring Vostok Capital Partners.
 2005, декабрь — «Энфорта» стала членом WiMAX Форума.

 2006, май — к проекту «Энфорта» присоединилась компания NETPROVODOV.RU (ООО «Компания Трон»), предоставляющая услуги связи в Свердловской и Челябинской областях.
 2006, август — Компания ЗАО «Престиж-Интернет» получила разрешения ГКРЧ на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц в 52 городах России.
 2006, сентябрь — «Энфорта» приобрела компанию-оператора беспроводного доступа в Москве и Санкт-Петербурге — Art Communications.
 2006, сентябрь — «Энфорта» стала лидером российского рынка беспроводного широкополосного доступа с долей рынка в 11 % (по результатам исследования агентства IKS-Consulting).
 2007, февраль — запущен пилотный проект домовых сетей Enter: компания начала предоставлять услуги Интернет-доступа по радиоканалу для частных пользователей.
 2008, январь — к проекту «Энфорта» присоединился новый инвестор — инвестиционный фонд Bessemer Venture Partners.
 2008, май — строительство волоконно-оптической сети Enter для предоставления услуг связи населению начинается в Новокузнецке.
 2008, июнь — Cnews включило «Энфорту» в рейтинг тридцати крупнейших российских телекоммуникационных компаний. «Энфорта» — первый оператор беспроводной связи, попавший в этот рейтинг.
 2008, 31 октября — ЗАО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ» было реорганизовано в ООО «ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ».
 2009, март — Аналитическое агентство Maravedis Inc. включило Энфорту в TOP-list 22 операторов связи по всему миру, влияющих на развитие и судьбу технологии WiMAX.
 2009, ноябрь — «Энфорта» получила международный сертификат соответствия — ISO 9001:2008.
 2009, декабрь — «Энфорта» прошла аккредитацию ACCA.
 2010, апрель — Акционером «Энфорты» стал фонд UFG Private Equity Fund II.
 2010, ноябрь — «Энфорта» объявила о завершении сделки по приобретению 100 % акций ЗАО «КТС» (торговая марка «Polenet»)..
 2010, декабрь — «Европейский банк реконструкции и развития» предоставил «Энфорте» кредит в сумме 450 млн руб. сроком на 4 года..
 2016, январь — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила кипрской Er-telecom Holding Limited приобрести 100% «Престиж-интернета».
 2016, июнь — «Эр-Телеком» закрыл сделку по покупке оператора беспроводного доступа «Энфорта».

Технологии 

В сети Энфорты используется радиооборудование соответствующее стандарту IEEE 802.16, а также некоторое оборудование широкополосного беспроводного доступа с нестандартными протоколами работы.

Структура сети — двухуровневая:
 магистральная часть состоит из центральной станции, обеспечивающей присоединение к вышестоящим операторам (Интернет и ТфОП), маршрутизацию, биллинг. Межбазовые каналы строятся на радиорелейных линиях (РРЛ) или оптических каналах.
 сеть доступа состоит из базовых станций и абонентских комплектов. Абонентские комплекты (CPE) предоставляются клиентам в составе услуги и входят в состав сети доступа. Данные передаются по протоколу IP с поддержкой классов сервиса (QoS) для одновременной передачи данных, голоса и мультимедийного трафика.

Примечания

Ссылки 
 

Интернет-провайдеры России
Беспроводная связь
WiMAX